Дрезден-Фридрихштадт ():
 Дрезден-Фридрихштадт — футбольный клуб;
 Дрезден-Фридрихштадт — район Дрездена